Sandringham steht für:
 Sandringham (Automarke), britische Automarke
 Sandringham (England), Dorf in der Grafschaft Norfolk, England
 Sandringham House, Landsitz der britischen Königsfamilie nahe diesem Dorf
 Sandringham (Newfoundland and Labrador), eine Gemeinde in Kanada
 Sandringham (Melbourne), Stadtteil im lokalen Verwaltungsgebiet Bayside City, Melbourne, Australien
 Short Sandringham, zivile Version des Flugboots Short Sunderland

Siehe auch:
 Sandringham-Zeit, Sonderzeit in Sandringham House